Times Square – incrocio, simbolo della città di New York
Times Square – un centro commerciale e un complesso di grattacieli nella città di Hong Kong
Times Square – un romanzo di Cornell Woolrich scritto nel 1929

Film
Times Square – film del 1929 diretto da Joseph C. Boyle
Times Square – film del 1980 diretto da Allan Moyle